Хо́нка:

 «Хонка» — финский баскетбольный клуб.
 «Хонка» — финский футбольный клуб.
 Хонка, Фриц (1935—1998) — немецкий серийный убийца.